Вере́тз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний захід від Орлеана, 10 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1532 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт міста Веретз
 Веретз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Веретз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара